El nombre propio japonés Tenryū puede referirse a:

Tenryū (Shizuoka), población japonesa de la Prefectura de Shizuoka.
Tenryū (Nagano), población japonesa de la Prefectura de Nagano.
El río Tenryū, en la Prefectura de Shizuoka.
Tenryū, corbeta de la Armada Imperial Japonesa.
Tenryū, crucero de la Armada Imperial Japonesa.
La Clase Tenryū de cruceros de la Armada Imperial Japonesa.
El Tenryū (ATS-4203), buque de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.